Kali Baru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kali Baru Barat, flod, 
 Kali Baru Timur, flod,